Пого:
 Пого — вид танца.

Аббревиатура 
 пого — пограничный отряд, формирование пограничных войск Союза и России.

См. также 
 Pogo — австралийский электронный музыкант.
 Пого-стик — устройство, состоящее из пружины, ручки, педалей и основной платформы.
 Клоун Пого — псевдоним американского серийного убийцы и насильника Джона Гейси.
 Колебания типа «пого» - опасная тряска у ракет на жидком топливе.